Franzosenwiesen

 Franzosenwiesen (Wesertal)
 Franzosenwiesen im Burgwald (Hessen)
 Franzosenwiesen/Rotes Wasser